La mine de Moatize est une mine à ciel ouvert de charbon située au Mozambique. Elle appartient à Vale.

Liens externes 
 Minas Moatize Coal Mine, Tete, Mozambique, Mining Technology

Références 

Moatize
Moatize